Kaneko (金子,兼子) est un nom courant japonais.

Personnalités
 Atsushi Kaneko (), un mangaka japonais
 Emi Kaneko (), une chanteuse japonaise
 Hitomi Kaneko (, une compositrice japonaise
  (), un artiste céramiste japonais vivant aux États-Unis
  (, un musicien japonais
 Kazuma Kaneko (), un concepteur de jeux
 Kentarō Kaneko (), un diplomate japonais à l'ère Meiji
  (1945-, ), un homme d'affaires japonais
  (1975-, ), un joueur de baseball japonais
  (1975-, ), un footballeur japonais
 Misuzu Kaneko (), un poète japonais
 Mitsuharu Kaneko (1895-1975), peintre et poète antimilitariste japonais
 Mitsuru Kaneko (), un réalisateur, producteur et scénariste japonais
  (), un décathlonien japonais
 Nobuo Kaneko (1923-1995, ), un acteur japonais
 Shūsuke Kaneko (), un réalisateur japonais
 Tōta Kaneko (1919-2018, ), poète japonais
 Yōbun Kaneko (1893-1985, ), un écrivain japonais
 Yoshiyuki Kaneko (1961-), acteur de doublage japonais

Sociétés
Kaneko, une société japonaise de développement et de vente de jeux vidéo et de logiciels informatiques

Homonymie de patronyme